Лье́йда ( , местн. , ;  ),  — город и муниципалитет в Испании, столица провинции Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 211,7 км². Население города — 139 176 человек (шестой по численности населения город Каталонии).

Близ этого города в эпоху Античности «скрестили оружие» помпеянцы и «железные воины» Цезаря; их горные стычки, в конце концов, окончились перемирием.

Топонимика 
 Ильтрида, также Илерда (у древних иберийцев)
 Льейда (каталанский язык)
 Лерида (испанский язык)
 Ларида (арабский язык) (716—1148)

Фестиваль Реконкисты 
Каждый год, с конца средних веков и до настоящего времени, город каждый год в конце июня становится местом проведения красочного театрализованного карнавала, изображающего победу христиан над маврами-мусульманами в ходе Реконкисты Пиренейского полуострова (Льейда освобождена в 1149 году). При этом современные власти города со временем запретили неполиткорректные моменты, ранее типичные для фестиваля, такие как публичное сожжение на костре соломенного чучела пророка Мухаммеда.

Транспортная связь 
В январе 2010 года произошло торжественно открытие , расположенного в 15 км от города. До города можно добраться на самолёте или поезде из Барселоны. Электрички выезжают с вокзала Barcelona Sants несколько раз в час. Время в пути — около часа. Железнодорожный вокзал Льейды называется Lleida Pireneus. На автомобиле до города можно добраться из Барселоны и других городов, двигаясь по трассе  по направлению Льейда — Сарагоса.

Язык 
Город является носителем каталанского языка, с характерным диалектом (известным как Западный или Северо-Западный каталанский, или в просторечии lleidatà). Большая часть населения владеет испанским языком.

Климат 
Город имеет полузасушливый средиземноморский климат. Зима мягкая и туманная, хотя холоднее, чем на побережье, а лето жаркое и сухое. Мороз часто в зимний период, хотя сильный снегопад может очень редко, в среднем 1 или 2 дня в году. Осадки малы, в среднем 369 миллиметров. Больше всего в апреле и мае, сентябре и октябре.

Население

Достопримечательности 
 Собор Сеу-Велья
 Фонтан Сирена

Известные уроженцы 
 Ак Мор, Карлес — каталонский писатель.
 Кравиотто, Сауль — олимпийский чемпион (2008) в гребле на байдарках.
 Хасель, Пабло — рэпер, активист движения за независимость Каталонии.

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
 Fira de Lleida
 Web dels autobusos urbans de Lleida
 Карта
 

Муниципалитеты Льейды
Города Льейды
Реконкиста

Столицы провинций Испании